Topònims:
 Illa de San Cristóbal (Equador), illa de l'arxipèlag de les Galápagos (Equador).
 San Cristóbal (Veneçuela), ciutat de Veneçuela.
 San Cristóbal, municipi de la República Dominicana, capital de la província del mateix nom.
 San Cristóbal de Boedo, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 San Cristóbal de Cuéllar, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 San Cristóbal de la Cuesta, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 San Cristóbal Ecatepec, ciutat del municipi d'Ecatepec de Morelos (Mèxic).
 San Cristóbal de Entreviñas, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 San Cristóbal de La Habana o senzillament L'Havana, capital de l'illa caribenya de Cuba.
 San Cristóbal de La Laguna, municipi de l'illa de Tenerife, a les illes Canàries (Espanya).
 San Cristóbal del Monte, nucli del municipi càntabre de Valderredible.
 San Cristóbal de la Polantera, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 San Cristóbal de Segovia, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 San Cristóbal de la Vega, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Miscel·lània:
 Centre Parroquial San Cristóbal, club de futbol català de la ciutat de Terrassa.
 Estació de la Corunya - San Cristóbal, estació de la ciutat de la Corunya (Galícia, Espanya).
 Musaranya de San Cristóbal (Sorex stizodon), espècie de musaranya endèmica de Mèxic.